Крист Энтони Новоселич (, 16 мая 1965) — американский музыкант, бывший бас-гитарист группы Nirvana.

Биография

Ранние годы 
Родился 16 мая 1965 года в Комптоне, Калифорния. Его родители, эмигранты из Хорватии, постоянно путешествовали по США. Во время этих постоянных переездов и родился Крист, а затем и его сестра, Дайена.

В 1979 году семья Криста переезжает в Абердин. В Абердине Крист, по его словам, впал в депрессию, причиной которой послужил высокий  рост Криста и его неуклюжесть. Он увлекается такими группами, как Led Zeppelin, Devo, Black Sabbath, Aerosmith.

В июне 1980 года родители отправляют Криста продолжить учёбу в Хорватию, тогда союзную республику в социалистической Югославии. Там ему становится легче и он впервые открывает для себя такие группы, как Sex Pistols и Ramones. Через год Криста забирают обратно в США, где он начинает курить «траву» и пить. Финансовое положение семьи улучшилось, и матери даже удалось открыть свой салон «Maria’s Hair Design».

В отличие от Курта, который был гиперактивным, Крист был застенчивым и спокойным. Но так же, как и Курт, слушал ту же музыку, прилично играл на гитаре и покуривал марихуану. Именно поэтому, когда в 1985 году Курт и Крист встретились, между ними возникла крепкая дружба. Они оставались близкими друзьями до самой смерти Курта в апреле 1994 года.

Nirvana 

В 1987 году ребята организовали собственную команду — Nirvana, состав которой (исключая их самих) постоянно менялся.

Состав группы стал стабильным с приходом барабанщика Дэйва Грола. Через два года Nirvana подписывает контракт с небольшой сиэтлской звукозаписывающей фирмой Sub Pop и в ноябре 1988 года выпускает свой первый сингл «Love Buzz» — кавер-версию песни знаменитой голландской группы Shocking Blue. Именно Новоселич и предложил группе сыграть её. «Love Buzz» стал также первым номером в знаменитой маркетинговой компании Sub Pop, получившей название «Sup Pop Singles Club». Организаторы клуба собирали авансом с подписчиков деньги, а потом ежемесячно рассылали им виниловые «сорокопятки». Такой подход позволил Sub Pop накопить достаточную сумму, на которую фирма оплатила визит в Сиэтл известного журналиста популярной британской музыкальной газеты «New Musical Express». Эверетт Тру, вернувшись в Англию, дал высокую оценку местным командам, в числе которых назывались Mudhoney, Tad, Soundgarden и Nirvana.

Другие проекты 

Через три года после смерти Курта Кобейна Крист выпустил сольный альбом «Sweet 75» (1997 год), в котором очень заметно влияние латиноамериканской музыки. В 2002 году он создает группу Eyes Adrift, которая в 2002 году выпустила одноимённый альбом. Группа играла смесь панка, гранжа и кантри. Коллектив распался в 2003 году после провала их дебютного альбома. Кирквуд и Гауд вместе организовали группу «Volcano».

В декабре 2010 года впервые за много лет бывшие участники Nirvana собрались вместе, чтобы выступить на концерте. Кроме Криста, в выступлении участвовали Дэйв Грол и Пэт Смир. Кроме того, Крист принял участие в записи альбома «Wasting Light» группы Дэйва Грола Foo Fighters. В песне «I Should Have Known» он сыграл на бас-гитаре и аккордеоне.

12 декабря 2012 года, Грол, Новоселич и Смир присоединились к Полу Маккартни на концерте в пользу пострадавших от урагана Сэнди, для дебютного исполнения песни написанной четвёркой «Cut Me Some Slack». Студийная запись песни была выпущена на саундтреке к документальному фильму Грола о студии Sound City.

Sweet 75 

В составе Sweet 75 числились Крист Новоселич (гитара), Ива Лас Вегас (бас, вокал) и Уильям Рифлин (перкуссия, пианино). Единственный альбом группы, названный одноимённо с названием команды «Sweet 75», был выпущен на DGC Records и представлял собой некий музыкальный гибрид: смешанный в равных частях рок, признак работы Новоселича с Nirvana и латиноамериканский блюз Лас Вегас, который она играла на улицах Сиэтла. «Люди, которые приходили на наши концерты, были главным образом фанатами Nirvana. Я долгое время играл для публики, которая знала каждое слово в наших песнях. Играть для людей, которые абсолютно не знают, что можно ожидать, и наблюдать их реакцию — это действительно очень интересно», — говорил Крист. Лас Вегас покинула свой родной город Каракас в Венесуэле в 1979 вместе со своей семьёй, чтобы навестить брата, который жил в Сиэтле. Пришедшая в восторг от США, она поехала из Сиэтла учиться в школу-интернат в штат Теннесси (из которой она была впоследствии выгнана). В конечном счёте она закончила учиться в средней школе в Сан-Педро, недалеко от Long Beach, Калифорния, в которой также учился и Крист (их дороги, как видите, уже пересекались). В 1983 Ива наконец переехала обратно в Сиэтл, где она стала играть свою музыку на улицах. В отличие от Лас Вегас, которая считала Sweet 75 рок-группой, Крист сразу же сказал, что эта группа никогда не будет рок-группой. «Да у нас есть несколько рок-песен: „La Vida“, „Dogs“, но и у нас записана известная венесуэльская народная песня „Cantos Pilon“. Какая же это рок-группа?» Когда Новоселич и Лас Вегас работали вместе, Крист исключительно играл на акустической двенадцатиструнной гитаре. Но послушав альбом «The Sporting Life», сотрудничество Диаманды Галас с бывшим басистом Led Zeppelin Джоном Пол Джонсом, Крист решил купить себе 12-струнную электрогитару: «Я послушал эту запись и тут же подумал, почему я играю на акустической гитаре? Я хочу играть рок!» Именно такая гитара стала краеугольным камнем звука Sweet 75. Кроме того, годы Новоселича как басиста обеспечили его новый взгляд игры как гитариста.

Общественная деятельность 
Кроме того, Новоселич стал политическим активистом, основав комитет JAMPAC для защиты прав музыкантов. В 2004 году он выпустил книгу под названием «», в которой он пишет о своём музыкальном прошлом и политическом настоящем. Во время президентской кампании 2004 Грол и Новоселич вместе появляются на сцене во время концерта в поддержку кандидата от демократов Джона Керри.
На протяжении уже довольно долгого времени Крист является общественным деятелем, ратующим за права животных (он убеждённый вегетарианец), самоорганизацию в низовые инициативы и электоральную реформу в США.

Примечания

Ссылки 
 

Бас-гитаристы США
Музыканты Nirvana
Гранж-музыканты
Рок-гитаристы США
Члены Зала славы рок-н-ролла